Running Low – singolo di Netsky del 2014
 Running Low – singolo dei Leprous del 2021